Koören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koören, del av Högan, Vårdö, Åland, 
 Koören, Sibbo, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar